Гран-при Нидерландов 1973 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1973 года. Автогонки прошли 29 июля 1973 года на трассе Зандворт.

Этап в Нидерландах проводился после двухгодичного перерыва, ушедшего на модернизацию трассы и приведение её в соответствие более жёстким нормам безопасности. Были установлены защитные барьеры и построена дополнительная эска на задней прямой трассы. Scuderia Ferrari пропустила этап, также не было травмированного Андреа де Адамика. Frank Williams Racing Cars выступала двумя автомобилями: к Хоудену Генли добавился местный гонщик Ги ван Леннеп.

Квалификацию выиграл Ронни Петерсон, следом за ним расположились два автомобиля «Tyrrell» Джеки Стюарта и Франсуа Севера. Эмерсон Фиттипальди потерпел во время квалификации тяжёлую аварию и, хотя не получил серьёзных травм и вышел на старт, боль в ногах заставила гонщика «Lotus» прекратить гонку уже на втором круге. Старт остался за Петерсоном, а на восьмом круге Роджер Уильямсон не удержал свою машину на трассе и врезался в ограждение. Автомобиль «March» англичанина перевернулся и вспыхнул. Проезжавший мимо Дэвид Пэрли немедленно остановил свою машину и бросился на помощь гонщику, который не мог выбраться из машины, но, несмотря на все усилия, Уильямсон задохнулся в своём автомобиле. После поломки коробки передач на автомобиле Петерсона вперёд вышел Джеки Стюарт, который и одержал победу.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-63 Ронни Петерсон

64-72 Джеки Стюарт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 29 июля
Июль 1973 года
Спорт в Нидерландах в 1973 году